Sieć dróg wojewódzkich na obszarze województwa podkarpackiego ma długość 1615,5 km (w tym 164,3 km dróg miejskich) o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Lista dróg wojewódzkich w województwie podkarpackim

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
 Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

 
województwo podkarpackie